Old Union School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Union School (Arkansas), ID-Nr. 93001203
 Old Union School (Coshocton County, Ohio), ID-Nr. 84000127
 Old Union School (Morrow County, Ohio), ID-Nr. 79002743